Административная реформа в Польше — реформа административно-территориального деления Польши, вступившая в силу с 1 января 1999 года. Была восстановлена ликвидированная в 1975 году структура территориального деления воеводство-повят-гмина, а количество воеводств уменьшено с 49 до 16. Число повятов в стране в результате реформы стало 315. Большинство городов, которые потеряли статус центров воеводств (кроме городов Цеханув, Серадз и Пила), получили статус городов на правах повята.

Результатом изменений стало снижение роли воеводы в пользу Маршала воеводства и самоуправления на уровне воеводства. Часть объектов, находящихся в ведении воеводы, перешла под управление отдельных органов местного самоуправления. Вместе с их передачей, постепенно передавали также инструменты их финансирования в виде доли налога на прибыль, доли налогов от юридических лиц, грантов и субсидий.

Подготовка 
Вопрос о реформе административного деления на воеводства поднимался с начала 1990-х годов. На рубеже 1990/1991 была создана Группа для разработки концепции изменений в территориальной организации государства, а о намерении провести реформу было объявлено 16 февраля 1991 года в Познани во время встречи с представителями органов местного самоуправления с премьер-министром Яном Кшиштофом Белецким, который заявил тогда, что страна должна быть разделена на 10-12 крупных территориальных единиц. В 1990—1992 годы было создано более 20 концепции изменения административного деления страны. Среди авторов были те, кто желал создания 25-40 единиц, близких к прежним воеводствам, и сторонников создания 7-13 крупных, относительно автономных регионов. Предполагалось сохранение прежнего деления на гмины (с возможными небольшими коррективами). Авторы руководствовались структурными и функциональными критериями, цивилизационными и экономическими факторами, историческим прошлым и этническо-культурной самостоятельностью населения и географически-природными факторами. Во всех проектах в качестве региональных центров указывались Варшава, Гданьск, Краков, Вроцлав, Познань и Щецин, а в основном также Катовице, Лодзь, Люблин, Белосток, Жешув и Ольштын.

В апреле 1997 года Совет Министров принял «Программу децентрализации функций государства и развития местного самоуправления — Действенное, дружественное, безопасное государство» (), предусматривающая административную реформу с созданием 12 воеводств и около 350 повятов. Идею критиковала входившая в правящую коалицию Польская крестьянская партия, которая выступала решительно против реформы; в июне 1997 года маршал Сейма Адам Струзик издал брошюру «Мы этого не хотим» (), критикующую запланированные изменения.

После выборов в 1997 году правительство Ежи Бузека решил ускорить работу над реформой. В марте 1998 года в парламент поступил правительственный проект, предусматривающий деление страны на 12 воеводств (в действительности, подготовленный прежним правительством). В этом проекте регионы имели следующие названия:

 Белостокская земля (): Белосток, Ломжа, Сувалки
 Нижняя Силезия (): Еленя-Гура, Легница, Валбжих, Вроцлав, Зелёна-Гура
 Люблинская земля (): Бяла-Подляска, Хелм, Люблин, Замосць
 Лодзинская земля (): Лодзь, Пётркув-Трыбунальски, Серадз, Скерневице, Влоцлавек
 Малая Польша (): Бельско-Бяла, Кельце, Краков, Новы-Сонч, Тарнув
 Восточная Малая Польша (): Кросно, Пшемысль, Жешув, Тарнобжег
 Мазовия (): Цеханув, Остроленка, Плоцк, Радом, Седльце, Варшава
 Надвисленское Поморье (): Быдгощ, Гданьск, Слупск, Торунь
 Западное Поморье (): Гожув, Кошалин, Щецин
 Силезия (): Ченстохова, Катовице, Ополе
 Вармия и Мазурия (): Эльблонг, Ольштын
 Великая Польша (): Калиш, Конин, Лешно, Пила, Познань

Одновременно Польская крестьянская партия предложила вопреки своей прежней позиции чтобы число воеводств составляло 17 и соответствовало административно-территориальному делению до 1975 года. 4 мая 1998 года Сейм направил оба проекта в Комитет по административным и внутренним делам и Комитет по местному самоуправлению и региональной политике с участием представителей Комитета по государственным финансам. Также появилась концепция 25 средних провинций, предложенная, в частности, Яном Лопушанским, маршалом Сената Алисией Гжесковяк и некоторыми сенаторами, а также концепции с другими числами провинций, которые были мало популярны.

5 июня 1998 года Сейм на своём заседании принял закон, предусматривающий деление страны на 12 воеводств, который затем передал комиссии сената. Сенатская комиссия приняла решение о добавлении трёх воеводств — Поморского, Любушского и Опольского. 1 июля 1998 года поправки были приняты сеймом, который принял закон с 15 воеводствами, и передает на подпись президенту Республики Польша Александру Квасьневскому, который однако наложил вето на законопроект, утверждая, что при подготовке реформы нельзя нельзя опускать старопольские или среднепоморские регионы. Вето было принято Сеймом 3 июля 1998 года, после чего дело дошло до переговоров с представителями всех партий. Переговоры завершились 17 июля 1998 года компромиссом: количества воеводств составило 16, добавлением Свентокшиского воеводства отказом от Среднепоморского воеводства. 24 июля 1998 года закон, предусматривающий 16 воеводств, был, наконец, принят, а затем подписан президентом Квасьневским.

Оценка Сейма и Сената 
В 2001 году Сейм и Сенат согласились с тем, что новое фундаментальное территориальное деление государства является правильным и отвечает целям реформы государственного управления. Сенат указал на необходимость поддержки инициатив, направленных на рационализацию территориального деления страны на повяты. Сейм заявил, что некоторые повяты слишком слабы в экономическом отношении и поэтому неэффективны. Анализ потенциала развития повятских единиц свидетельствует о большом разнообразии между городами на правах повята и повятами, лишёнными городских центров. Сейм счёл полезным для выполнения общественных функций объединение городов с правами повятов и окружающих повятов со административным центром в этих городах.

Образующиеся воеводства 
Варминьско-Мазурское воеводство образовано из бывшего воеводства
 Ольштынского

и частей бывших воеводств
 Сувалкского
 Эльблонгского
 Цеханувского
 Торуньского
 Остроленкского

Великопольское воеводство образовано из бывшего воеводства
 Познанского

и частей бывших воеводств
 Конинского
 Пильского
 Лешненского
 Калишского
 Зелёногурского
 Гожувского
 Быдгощского

Западно-Поморское воеводство образовано из бывших воеводств
 Щецинского
 Кошалинского

и частей бывших воеводств
 Гожувского
 Пильского
 Слупского

Куявско-Поморское воеводство образовано из бывшего воеводства
 Влоцлавского

и частей бывших воеводств
 Торуньского
 Быдгощского

Лодзинское воеводство образовано из бывших воеводств
 Лодзинского
 Серадзского

и частей бывших воеводств
 Пётроковского
 Скерневицкого
 Плоцкого
 Калишского
 Ченстоховского
 Конинского
 Радомского

Люблинское воеводство образовано из бывших воеводств
 Люблинского
 Замойского
 Хелмского

и частей бывших воеводств
 Бяльскоподляского
 Тарнобжегского
 Седлецкого

Любуское воеводство образовано из частей бывших воеводств
 Зелёногурского
 Гожувского
 Лешненского

Мазовецкое воеводство образовано из бывшего воеводства
 Варшавского

и частей бывших воеводств
 Остроленкского
 Радомского
 Цеханувского
 Седлецкого
 Плоцкого
 Скерневицкого
 Бяльскоподляского
 Ломжинского

Малопольское воеводство образовано из бывших воеводств
 Краковского
 Новосонченского

и частей бывших воеводств
 Тарнувского
 Бельского
 Катовицкого
 Келецкого
 Кросненского

Нижнесилезское воеводство образовано из бывших воеводств
 Валбжихского
 Вроцлавского
 Еленегурского
 Легницкого

и частей бывших воеводств
 Лешненского
 Калишского

Опольское воеводство образовано из бывшего воеводства
 Опольского

и части бывшего воеводства
 Ченстоховского

Подкарпатское воеводство образовано из бывших воеводств
 Жешувского
 Перемышльского

и частей бывших воеводств
 Кросненского
 Тарнобжегского
 Тарнувского

Подляское воеводство образовано из бывшего воеводства
 Белостокского

и частей бывших воеводств
 Ломжинского
 Сувалкского

Поморское воеводство образовано из бывших воеводств
 Гданьского

и частей бывших воеводств
 Слупского
 Эльблонгского
 Быдгощского

Свентокшиское воеводство образовано из частей бывших воеводств
 Келецкого
 Тарнобжегского
 Ченстоховского
 Петроковского
 Радомского

Силезское воеводство образовано из частей бывших воеводств
 Катовицкого
 Бельского
 Ченстоховского

Примечания

Ссылки 
 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa

История административного деления Польши
1998 год в Польше
Административно-территориальные реформы